Alain Demouzon, romancier français né en 1945

 Annick Demouzon, romancière française, sœur du précédent